Brian O'Halloran (né en 1965), acteur ;
Jack O'Halloran, (né en 1943), acteur et producteur américain ;
Stephen O'Halloran (né en 1987), footballeur irlandais ;
Tom O'Halloran (né en 2002), grimpeur australien.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais